Cristallo – formazione minerale
 Cristallo – varietà di vetro
 Gruppo del Cristallo – massiccio montuoso delle Dolomiti
 Monte Cristallo – montagna principale del Gruppo del Cristallo